Albumy

 Stronger – album Kate Ryan z 2004 roku
 Stronger – album Hanny Pakarinen z 2005 roku
 Stronger – album Agnes Carlsson z 2006 roku
 Stronger – album Sanny Nielsen z 2008 roku
 Stronger – album Kelly Clarkson z 2011 roku

 Single

 „Stronger” – singel Britney Spears z 2000 roku
 „Stronger” – singel Sugababes z 2002 roku
 „Stronger” – singel Kanye Westa z 2007 roku
 „Stronger (What Doesn’t Kill You)” – singel Kelly Clarkson z 2012 roku
 „Stronger” – singel Clean Bandit z 2014 roku
 „Stronger” – singel Sama Feldta i Keshy z 2021 roku